Pipal ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Pipal-Leixner (* 1978), österreichische Politikerin (NEOS)
 Viktor Pipal (1887–1971), österreichischer Maler

siehe auch: Pippal